Первая Речка — железнодорожная станция Владивостокского отделения Дальневосточной железной дороги.

Тип платформы — островная.

Через станцию проходят маршруты большинства городских электропоездов. Пассажирские поезда проходят станцию, как правило, без остановки. Крупнейшая сортировочная станция Владивостока.

На станции расположено моторвагонное депо Первая Речка и Вагоно-пассажирское депо ст. Первая речка.

Платформа 
Одна платформа островного типа и 2 пути.

Примечания 

Станции Владивостокского региона Дальневосточной железной дороги
Железнодорожные станции, открытые в 1893 году
Железнодорожные станции Владивостока